Zandberg (Drenthe) – wieś w Holandii, w prowincji Drenthe i Groningen

Osoby noszące nazwisko Zandberg 
 Adrian Zandberg (ur. 1979) – polski polityk
 Gerhardus Zandberg (ur. 1983) – południowoafrykański pływak
 Micha’el Zandberg (ur. 1980) – izraelski piłkarz
 Tamar Zandberg (ur. 1976) – izraelska polityk